czernik (Gyalidea) – rodzaj porostów
 Czernik – góra w Sudetach Wschodnich

 Czernik – wieś na Ukrainie

Osoby noszące nazwisko Czernik
 Jerzy Czernik – polski lekarz
 Edward Czernik – skoczek wzwyż
 Mieczysław Czernik – polski matematyk, astronom, historyk poczty, filatelista, popularyzator historii
 Stanisław Czernik – powieściopisarz
 Ignacy Czernik – żołnierz, oficer powstania listopadowego i powstania węgierskiego, spiskowiec, działacz emigracyjny